Джигурда — прізвище.

 Джигурда Ольга Петрівна (* 1901 — † 1986) — російськомовна українська письменниця.
 Джигурда Микита Борисович (* 1961) — російський та український актор, бард.
 Джигурда Сергій Борисович (* 1956) — український поет, пісняр, актор.
 Джигурда Руслан Борисович (* 1969) — український співак, артист естради.